Leo Brouwer (musicus), Juan Leovigildo (Leo) Brouwer (*1939); Cubaans componist, gitarist en dirigent
 Leo Brouwer (burgemeester), Leo Brouwer (1924-2003); CHU/CDA-burgemeester van achtereenvolgens Zuid-Beijerland, Lemsterland en later Aalsmeer